Amerikai Egyesült Államok
Somerville, település Alabama államban
Somerville, település Massachusetts államban
Somerville, település New Jersey államban
Somerville, település Tennessee államban